Haarbach ist der Name folgender Orte:

 Haarbach, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Haarbach (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Haarbach (Gladbeck), Siedlung im Gladbecker Stadtteil Ellinghorst, Landkreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Haarbach (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Haarbach (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Gemeinde Niederkappel), Ortsteil von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haarbach (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Haarbach ist der Name folgender Gewässer:
 Alter Haarbach, linker Zufluss der Boye zwischen Gladbeck (Kreis Recklinghausen) und kreisfreiem Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Boye), linker Zufluss der Boye zwischen Gladbeck (Kreis Recklinghausen) und kreisfreiem Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen nach dem Mantelweiher vor Tremmersdorf (Speinshart), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haarbach (Dhünn), rechter Zufluss der Großen Dhünn nahe Dhünn (Wipperfürth)-Altenhof (Wipperfürth), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Erlau), linker Zufluss der Erlau bei Haar, Markt Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Haarbach (Gnasbach), rechter Zufluss des Gnasbachs bei Puchenstein, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haarbach (Hellbach), linker Zufluss des Hellbachs (zur Angel) vor Vorhelm (Ahlen), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach (Mattenbach), rechter Zufluss des Mattenbachs in Seen (Winterthur), Kanton Zürich, Schweiz
 Haarbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs nach Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Haarbach oder Haybach (Selz) oder Haibach oder Heilbach, rechter Zufluss der Selz gegenüber der Wiesenmühle von Ober-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Haarbach (Wesebach), rechter Zufluss des Wesebachs nahe Wohnsiedlung Am Kalkrain vor Giflitz (Edertal), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Haarbach (Weser), linker Zufluss der Weser nach Lachem (Hessisch Oldendorf), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Haarbach (Wilde), rechter Zufluss der Wilde nahe Hundsdorf (Bad Wildungen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Haarbach (Wurm), rechter Zufluss der Wurm nach Haaren im kreisfreien Aachen, Nordrhein-Westfalen

Haarbach ist der Name folgender Personen:
 Anne Trabant-Haarbach (* 1949), deutsche Fußballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Harbach
 Harbecke (Begriffsklärung)